Csehország
Skuhrov, település a Berouni járásban
Skuhrov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
Skuhrov, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
Skuhrov nad Bělou, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban